Our Brand Is Crisis ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der gelenkte Präsident, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Rachel Boynton (2005) 
 Die Wahlkämpferin, US-amerikanischer Spielfilm von David Gordon Green (2015)